Ernst von Kurowski ist der Name folgender Personen:

* Ernst Christian Wilhelm Ludwig von Kurowski (1766–1831), deutscher Generalmajor und Inspekteur

 Ernst Karl Adolph Theodor von Kurowski (1781–1835), deutscher Generalmajor, siehe Adolph von Kurowski